Щорсівська сільська рада — колишня назва (до 2016 року) Білошицівської сільської ради Житомирська область, Коростенський район
 Щорсівська сільська рада — колишня назва (до 2016 року)  Олексіївської сільської ради — Херсонська область, Генічеський район